EDPM steht für:
 Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
 Flugplatz Donzdorf (ICAO-Code)

Abkürzung